Fausto Bertinotti, ex politico italiano;
 Giovanni Bertinotti, calciatore;
 Teresa Bertinotti-Radicati, soprano italiano.